Барио де Сан Антонио има више значења:

 Барио де Сан Антонио (Сан Хуан Киотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио де Сан Антонио (Алакинес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику